Dlamini peut faire référence à : 
 Dlamini IV (1855 - 1889), souverain de l'Eswatini entre 1875 et 1889.

 Amalaratna Zandile Dlamini, dite Doja Cat (née en 1995), chanteuse américaine d'origine zoulou.
 Ambrose Mandvulo Dlamini (1968-2020), homme d'affaires et homme d'État swazi.
 Amanda Dlamini (née en 1992), footballeuse sud-africaine.
 Andile Dlamini (née en 1992), footballeuse sud-africaine.
 Barnabas Sibusiso Dlamini (1942-2018), homme d'État swazi. 
 Bhekimpi Dlamini (1924–1999), premier ministre de l'Eswatini (1983-1986).
 Bonginkosi Dlamini ou Zola 7 (né en 1977), acteur et musicien sud-africain.
 Makhosini Dlamini (1914-1978), homme politique swazi.
 Moses Mathendele Dlamini (né en 1947), homme politique swazi.
 Nicholas Dlamini (né en 1995), coureur cycliste sud-africain.
 Nobuhle Dlamini (née en 1991), golfeuse swazie.
 Nkosazana Dlamini-Zuma (née en 1949), femme politique sud-africaine.
 Senele Dlamini (née en 1992), nageuse swazie.
 Sibusiso Dlamini (né en 1980), footballeur international swazi.
 Sikhanyiso Dlamini (née en 1987), rappeuse swazie.
 Sithandile Dlamini (née en 1986), taekwondoïste swazie.
 Sotsha Dlamini (1940-2017), premier ministre de l'Eswatini (1986-1989). 
 Temalangeni Mbali Dlamini (née en 1987), athlète swazie.
 Themba Dlamini (né en 1950), premier ministre de l'Eswatini (2003-2008).
 Tsandzile Dlamini (19?-), ministre swazie des affaires intérieures.
 Zodwa Dlamini (née en 1963), scientifique sud-africaine.
 Zodwa Dlamini, biochimiste sud-africaine.